Als Weltmeisterschaft 1896 oder WM 1896 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1896 stattgefunden haben:

 Bahn-Radweltmeisterschaften 1896
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896
 Schachweltmeisterschaft 1896

!
Weltmeisterschaften nach Jahr